Slovo kališník má několik významů:
 kališník (husitství) – označení pro utrakvisty nebo pro příslušníky husitského hnutí,
 kališník (houba) – české jméno pro druhy z rodu chřapáč (Helvella), které tvoří kalichovité plodnice.

Externí odkazy